Elaiza é uma Cantora  que irá representar a Alemanha no Festival Eurovisão da Canção 2014, em Copenhaguem, Dinamarca, com sua canção "Is it Right".

Não participa nas semifinais já está automaticamente na final visto que pertence aos BIG 5.

Final Nacional

Veja Também

Alemanha no Festival Eurovisão da Canção 2014

2014
2014 na música